Leo 1. kan henvise til flere personer:

 Pave Leo 1.
 Leo 1. (østromersk kejser)